Patagon peut désigner:
Les Patagons, une tribu mythique de Sud-Amérindiens décrite dans les premiers témoignages européens sur la Patagonie;
 Patagon , autre nom du Thaler à croix bourguignon.